Суперкубок Кандиду де Оливейра 2006 () — 28-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2005/06 «Порту» и финалист Кубка Португалии 2005/06 сетубальская «Витория». Встреча состоялась 19 августа 2006 года в Лейрии, на стадионе Магальяйнш Песоа.

Для «Порту» этот Суперкубок являлся 22-м по счёту (14 из них команда выигрывала), для «Сетубала» — вторым.

Обладателем Суперкубка Португалии 2006 года стал «Порту», разгромивший «Сетубал» со счётом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2006 на сайте worldfootball.net

2006
Матчи ФК «Порту»
Матчи ФК «Витория» Сетубал
Португалия
Спорт в Португалии в 2006 году
События 19 августа
Август 2006 года
Спортивные соревнования в Лейрии